Miejscowości w Polsce
 Olchowiec-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Olchowiec-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. krasnostawskim, w gminie Żółkiewka

 Zobacz też
 Olchowiec